Muziek
 The Calling (band), een Amerikaanse rockband
 The Calling (Hilltop Hoods), een muziekalbum uit 2003 van de Australische hiphopgroep Hilltop Hoods
 The Calling (Mary Chapin Carpenter), een muziekalbum uit 2007 van de Amerikaanse zangeres Mary Chapin Carpenter
 The Calling (Yes), een single van de Engelse progrockband Yes, van het album Talk uit 1994
 The Calling, een liedje van Santana, van het album Supernatural uit 1999

Film en televisie
 The Calling (2000), een Amerikaans-Duitse horrorfilm uit 2000
 The Calling (2002), een Amerikaanse dramafilm uit 2002 over de evangelist Leroy Jenkins
 The Calling (2009), een Britse dramafilm uit 2009
 The Calling (2014), een Canadese dramafilm uit 2014
 The Calling (2020), een Amerikaanse comedyserie uit 2020
 The Calling (2022), een Amerikaanse dramaserie uit 2022